Die Abkürzung SMAX steht für

 Sid Meier's Alien Crossfire, eine Erweiterung des Computerspiels Alpha Centauri
 ein ehemaliges Börsensegment für Nebenwerte
 den Ford S-Max

SMAX